«Клубника и шоколад» () — кубинский кинофильм.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Гаване. Диего — беззаботный молодой человек. Его не интересует политика, он любит заводить знакомства, занимается творчеством. Однажды он знакомится с Давидом. В противоположность Диего, Давид придерживается строгих взглядов. Он состоит в коммунистической партии, и стоит на позиции гомофобии. Предполагая, с какой целью Диего общается с ним, он, тем не менее, решает продолжить знакомство, чтобы следить за этим ненадежным человеком, который может быть опасен для коммунистического строя. Несмотря на кардинальные различия во взглядах, им удаётся построить доверительные отношения друг с другом.

В ролях 
 Хорхе Перугорриа — Диего
 Владимир Крус — Давид
 Мирта Ибарра — Нанси
 Франсиско Гатторно — Мигель
 Джоэль Анхелино — Герман
 Мэрилин Солайа — Вивиан
 Андрес Кортина — священник Сантерия
 Антонио Кармона — бойфренд
 Рикардо Авила — таксист
 Мария Елена дель Торо — пассажир
 Золанда Онья — пассажирка
 Диана Ирис дель Пуэрто — соседка

Художественные особенности

Награды 
 Гойя (премия) 1995
 Национальный совет кинокритиков США 1994
 Берлинский кинофестиваль (1994). Победитель в категориях: Специальная премия жюри
 Оскар (1995). Номинирован в категориях: Лучший фильм на иностранном языке

Дополнительные факты

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Мексики
Фильмы-драмы Кубы
Фильмы — лауреаты премии «Тедди»
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы-драмы Испании
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии Испании
Кинокомедии Мексики
Кинокомедии Кубы
Кинокомедии 1994 года
Фильмы Томаса Гутьерреса Алеа
Фильмы Испании 1994 года
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы ЛГБТ-тематики Испании
Фильмы ЛГБТ-тематики Мексики
Фильмы ЛГБТ-тематики Кубы